Épila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Épila (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Épila (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar